Владимир Иосифович Гу́рко (1795—1852) — генерал от инфантерии, начальник всех резервных и запасных войск.

Биография 
Из дворян Витебской губернии. Отец — Иосиф Иосифович Гурко (ум. 1811), курляндский вице-губернатор. Губернский регистратор, служил в 1 департаменте Сената, унтер-офицер л.-гв. Семёновского полка — 3.2.1810.

Из портупей-прапорщиков, прапорщик — 21.5.1811, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов.

Подпоручик и поручик — 1813, штабс-капитан — 1816, капитан — 1819, полковник с назначением состоять при начальнике штаба 1 армии для особых поручений — 20.1.1821, командир 3 егерского полка — 1.2.1822, нач. штаба 5 корп. — 13.4.1825.

Масон, член ложи «Избранного Михаила», и ряда лож в Москве и Санкт-Петербурге.

Член Военного общества (1818). Высочайше повелено оставить без внимания. Переведен в Генеральный штаб с оставлением в должности — 27.1.1827. Отправлен на Кавказ в распоряжение Паскевича. За отличие при взятии Эривани был награждён орденом святого Георгия 4 степени, а за другие боевые отличия произведен в генерал-майоры 15.3.1828. Получив затем должность начальника штаба поселенного гренадерского корпуса, принимал участие в усмирении польского мятежа 1831 года и был  награждён орденом святого Георгия 3 степени 

Прокомандовав некоторое время 2-й гвардейской дивизией, в 1842 году был назначен командующим войсками, расположенными на Кавказской линии, в Черномории. В этот период успехи Шамиля в Аварии вынудили Гурко двинуться к Темир-Хан-Шуре на выручку Гергебиля. Попытка оказалась тщетной: гарнизон Гергебиля погиб на глазах наших войск, а отряд Гурко был блокирован в Темир-Хан-Шуре, но вскоре освобожден отрядом генерала Фрейтага.

В 1844 году принимал деятельное участие в операциях в Чечне, где заложил Воздвиженское укрепление. С приездом в 1845 году на Кавказ Воронцова Гурко был назначен начальником штаба Отдельного Кавказского корпуса. Участием в Даргинской экспедиции закончилась боевая служба Гурко. В 1851 году он был произведён в генералы от инфантерии и назначен начальником всех резервных и запасных войск гвардии и армии.

Умер в 1852 году, похоронен вместе с братьями в каплице в Кротовшах Витебской губернии.

Семья 

Был женат на баронессе Татьяне Алексеевне Корф (06.01.1792—27.02.1840), дочери генерал-майора барона Алексея Григорьевича Корфа и Анастасии Александровны Нарышкиной (1760—1847), сестры И. А. Нарышкина.
Их дети:
 Софья Владимировна (1822—30.04.1841), фрейлина. Умерла во время эпидемии, похоронена на Тихвинском кладбище Петербурга вместе с матерью.
 Марианна Владимировна (1823—после 1880), фрейлина, замужем (не ранее 1844) за Василием Ивановичем Муравьевым-Апостолом (1817—1867), братом декабристов, сыном И. М. Муравьева-Апостола. Брак был бездетным.
 Василий Владимирович (17.08.1827— ?), крещен 24 августа 1827 года в Казанском соборе, крестник В. В. Энгельгардта и Н. В. Шепелевой.
 Иосиф Владимирович (1828—1901), ген.-фельдмаршал.

Брат — Леонтий (1783—4.5.1860), в 1819 генерал-майор.

Примечания

Ссылки 
 

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Владимир Иосифович
Масоны России